Червоноармійський район — колишня назва Личаківського району м. Львова
 Червоноармійський район — колишня назва (1939 — 1966) Вільнянського району, Запорізька область
 Червоноармійський район — колишня назва (1939 — 1993) Радивилівського району, Рівненська область
 Червоноармійський район — колишня назва (1935 — 2016) Пулинського району, Житомирська область

Див. також 
 Червоноармійськ
 Червоноармійське — села та селища